Petr z Rožmberka bylo jméno více osob z českého rodu Rožmberků:

 Petr I. z Rožmberka (1291–1347) – český nejvyšší komorník, zemský hejtman v Čechách
 Petr II. z Rožmberka (1326–1384) – probošt u Všech svatých
 Petr III. z Rožmberka (1381–1406)
 Petr IV. z Rožmberka (1462–1523) – zemský hejtman v Čechách, 6. vladař domu rožmberského v letech 1493–1523
 Petr V. z Rožmberka, zvaný Kulhavý (1489–1545) – 10. vladař domu rožmberského v letech 1539–1545
 Petr Vok z Rožmberka (1539–1611) – 12. vladař domu Rožmberského v letech 1592–1611